Malaquais peut désigner :
le quai Malaquais, quai situé le long de la Seine, à Paris.
ainsi qu'une école d'architecture, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais

Wladimir Jan Pavel Malacki, dit Jean Malaquais, 1908 - 1998, romancier et essayiste d'origine polonaise et d'expression française.
Homonymie